Неллуру:

 Неллуру — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
 Неллуру — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.